Il Liburna è un traghetto appartenente alla compagnia di navigazione italiana Toremar.

Caratteristiche 
Costruito dal Cantiere navale Fratelli Orlando di Livorno, il Liburna è stato varato il 25 maggio 1988 e consegnato alla compagnia il 30 novembre dello stesso anno. L'unità costituisce, insieme alle navi gemelle (Antonello da Messina, Tetide e Filippo Lippi), un'evoluzione del progetto delle unità della classe Driade realizzate tra il 1979 ed il 1985: queste unità queste navi presentano una poppa aperta, che le rende più funzionali e utilizzabili anche per il trasporto di merci pericolose; fumaioli e alberi sono analoghi a quelli delle due navi costruite nel 1985 (Simone Martini e Giovanni Bellini).

La nave dispone di servizi essenziali in virtù dei servizi locali coperti: bar, ristorante, sala TV e solarium sul ponte esterno. Gli ambienti interni sono inoltre dotati di impianto di aria condizionata. La capacità di trasporto è pari a 700 passeggeri e 76 automobili.

La propulsione è affidata ad una coppia di motori GMT 4S da 12 cilindri in grado di erogare una potenza complessiva di 4.264 kW; la velocità massima raggiungibile è pari a circa 16,5 nodi.

Servizio 
La nave è entrata in servizio nel gennaio del 1989 sulla rotta Livorno-Capraia con scalo presso Gorgona; nel corso della sua vita operativa è sempre rimasta su questa tratta con l'eccezione di alcuni brevi periodi, nell'ottobre 2006 e nella primavera del 2009, in cui ha sostituito due traghetti della Saremar in manutenzione: prima la Isola di Caprera sulla tratta La Maddalena-Palau e poi l'Ichnusa sulla tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. Nel 2012, a seguito dell'acquisizione della compagnia Toremar da parte di Moby Lines, è stata soppresso lo scalo presso Gorgona fino ad allora effettuato abitualmente dalla nave.

Incidenti 
Il 24 agosto 2009, subito dopo la partenza da Livorno, si è sviluppato un incendio di lieve entità nella sala macchine che ha costretto la nave a riparare in porto senza causare alcun ferito. Riparati i danni, il Liburna ha ripreso il servizio la sera stessa.

L'1 ottobre 2009, dopo essere rientrata in servizio da pochi giorni a seguito di manutenzione ordinaria, la nave ha subito un'avaria all'asse dell'elica che l'ha impossibilitata a lasciare il porto di Livorno; il collegamento con Capraia è stato garantito dalla compagna di flotta Aethalia, che ha raggiunto l'isola in serata da Portoferraio.

Note

Altri progetti

Traghetti della Toremar
Navi costruite dalla Fincantieri